Era figlia del re Stefano V d'Ungheria e della di lui consorte Elisabetta dei Cumani.

Sposò nel 1272 Andronico II Paleologo, imperatore bizantino. Da Andronico ebbe due figli:
 Michele, che diventerà imperatore bizantino dal 1294 al 1320
 Costantino

Anche se il matrimonio era stato combinato, i due sposi erano innamorati uno dell'altro e vissero felicemente insieme, ma Anna morì precocemente, nel 1281.

Benché afflitto dalla morte della moglie, Michele si risposò nel 1284 con Violante di Monferrato, dalla quale ebbe 7 figli.

Ascendenza